Mike Brown – amerykański trener koszykarski
 Mike Brown – angielski rugbysta
 Mike Brown – kanadyjski pływak
 Michael E. Brown – amerykański astronom